Євге́нія Діордійчу́к (Katie Fey) — українська фотомодель, еро модель, учасниця шоу Холостяк.

Нагороди і номінації 
 2011 - Playboy.com Cyber Girl of the Month, August.
 2009 - Playboy Ukraine Playmate of the Year.
 2009 - Playboy Russia nominee for Playmate of the Year.

Примітки

Посилання 
 
Eugenia Diordiychuk 
Eugeniadiordiychuk.com  
Famousfix.com